Bakalář může být:

 bakalář – akademický titul
 bakalář umění – BcA.
 Bakalář (pivo) – značka českého piva z Rakovníka
 Bakalář (sekt) – značka československého sektu

příjmení osob
 Eduard Bakalář (1934–2010) – český psycholog, otec Petra
 Jan Bakalář (1857–1935) – moravský farář, katecheta a spisovatel
 Petr Bakalář (* 1970) – český publicista a psycholog, syn Eduarda
 Radek Bakalář (* 1987) – český kouzelník, tanečník a iluzionista
 Robert Bakalář (1940–2011) – český sportovní novinář a komentátor

podobná příjmení
 Pavol Bakalár (* 1947) – slovenský fotbalista

v kultuře
 Bakaláři – televizní cyklus Československé televize (1974; Milí Bakaláři), České televize (1998) a televize Nova (2005; To nevymyslíš)

Související články 
 Nezbedný bakalář – více různých významů (rozcestník)
 Bakala

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení